Patterson-Gimlinfilmen eller Pattersonfilmen är en i USA omtalad kortfilm från 1967 av dokumentärfilmarna Roger Patterson och Robert Gimlin. Filmen visar en mytomspunnen människoapa kallad "Bigfoot". 

Roger Patterson var jägare och blev berömd efter att ha fångat en så kallad Bigfoot (sv: Storfot) på film, den 20 oktober 1967 i USA. Dock vet man fortfarande inte om filmen är äkta eller bara en bluff, och det är inte troligt att man kommer att bevisa någotdera. Patterson dog nämligen 1972 och tog hemligheten med sig i graven.

Filmen föreställer en varelse som påminner om en stor gorilla. Den är cirka två meter lång och tar ungefär en meter långa steg. Armarna svänger fritt och den lunkar fram. Varelsen tittar snabbt mot kameran och försvinner sedan bland träden. Vissa menar att det bara är en vanlig människa som har på sig en gorilladräkt, men forskare menar att dräkten skulle vara för stor för en vanlig människa.

Dagen efter hittade man dock ett stort fotspår i närheten, vilket möjligen är ett bevis på att Roger Pattersons film är äkta.

Externa länkar
Pattersons film på varelsen.
Bild på Roger Patterson

Amerikanska dokumentärfilmer
Filmer 1967